Rooijen kan som auktorsförkortning betyda:

 Johan van Rooijen
 Myriam van Rooijen

Robotskapade auktorsförkortningar